Sommerhof ist ein Ortsname:

 Sommerhof (Bad Bayersoien), Ortsteil der Gemeinde Bad Bayersoien, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Sommerhof (Kirchberg an der Jagst), Gehöft im Stadtteil Lendsiedel von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sommerhof (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreises, Nordrhein-Westfalen

 Sommerhof (Gemeinde Siegendorf), Ortsteil von Siegendorf, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Sommerhof (Gemeinde Kirchstetten), Ortsteil von Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Sommerhoff
 Sommershof
 Sommertshof